Denich ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Denich (1560–1633), deutscher Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor, Vater des Kaspar Denich
 Kaspar Denich (1591–1660), deutscher Rechtswissenschaftler und Universitätsprofessor, Sohn des Joachim Denich
 Sebastian Denich, Weihbischof in Regensburg (1650–1661)